

Mitologia 
 Anfidamante – personaggio della mitologia greca, partecipò al viaggio degli argonauti
 Anfidamante (o Ifidamante) – personaggio della mitologia greca, figlio di Busiride, fu ucciso da Eracle
 Anfidamante – personaggio della mitologia greca, uno dei guerrieri nascosti nel Cavallo di Troia
 Anfidamante – personaggio della mitologia greca, padre di Nausidame che diede un figlio ad Helios (Augia)
 Anfidamante – personaggio della mitologia greca, partecipò alla guerra di Troia, suo figlio entrò in disputa con Patroclo

Storia 
 Anfidamante – figura storica, morì durante la guerra lelantina, combattuta con la vicina Eretria per il possesso della pianura di Lelanto che si estendeva tra le due poleis greche.

Note